Blatin est un nom relatif à la ville de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme (région Auvergne-Rhône-Alpes, France) :
 Antoine Blatin (1769-1846), maire  de 1822 à 1830 ;
 Antoine Blatin (1841-1911), maire de 1885 à 1889, son petit-neveu ;
 la rue Blatin, baptisée en l'honneur du premier maire ;
 l'hôtel Cote-Blatin, construit au  pour Joseph Cote-Blatin.

Clermont-Ferrand